Jméno a příjmení Phil Taylor neslo nebo nosí více osobností:

 Phil Taylor (1954–2015) – anglický hudebník
 Phil Taylor (šipkař) (* 1960) – anglický profesionální hráč šipek
 Phil Taylor (fotbalista) (1917–2012) – anglický fotbalista a trenér